Nachtblende steht für: 

 Nachtblende (1975), Spielfilm von Andrzej Żuławski
 Nachtblende (2010), Spielfilm von Éric Lartigau
 Nachtblende (Filmzeitschrift), ehemalige deutsche Filmzeitschrift (1992–1999)
 Nachtblende (Roman), Roman von Douglas Kennedy